Провинция Кигали или провинция город Кигали (, , , ) — одна из пяти провинций Руанды. В районе  в историческом центре города Кигали расположен административный центр провинции и столица страны.

История 
Впервые в качестве самостоятельной административной единицы первого уровня столица Руанды город Кигали была выделена из префектуры Кигали в начале 1990-х годов, а оставшийся регион получил название с уточнением  ( — Сельское).

1 января 2006 года в рамках  провинция город Кигали была преобразована в новое территориальное образование с тем же названием, в состав которого были включены некоторые прилегающие части прежнего региона Кигали-Нгали.

Административное деление 

Районы провинции Кигали:
 Ньяругенге (Nyarugenge)
 Гасабо (Gasabo)
 Кичукиро (Kicukiro)

Примечания

Ссылки 
Ministry of Local Government 

Провинции Руанды